Marta Šípková-Smělá v matrice ještě Magdalena (23. května 1892 Praha-Žižkov – ?) byla česká sociální pracovnice.

Životopis 
Její rodiče byli Josef Smělý strojník a Marie Smělá-Hončiková ze Sadské, svatbu měli 7. 2. 1889. Marta se provdala za magistrátního ředitele Václava Šípka. Měli spolu dvě děti Hanu Einspieglovou a Věnceslava.

Pracovala v mnoha odborných spolcích, jako Eubiotická společnost, Liga nekuřáků, Vegetár-klub aj. Vystoupila z církve římskokatolické 27. 8. 1923. Bydlela v Praze XVII na adrese Jinonice 80.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Policejní přihlášky: Josef Smělý

Čeští sociální pracovníci
Narození v roce 1892
Narození 23. května
Narození v Praze
Ženy